Чаплиевка:

 Чаплиевка — село в Луганской области Украины.
 Чаплиевка — село в Сумской области Украины.